P112 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 112, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament